{{DISPLAYTITLE:C4H10}}
De molecuulformule C4H10 kan staan voor:
 Butaan
 Methylpropaan (isobutaan)